Agnome – soprannome nei cognomina romani
  – nome giapponese del Pokémon Azelf